Urraca de Portugal (Coímbra, 1148-Wamba, 1211). Infanta de Portugal y reina consorte de León por su matrimonio con el rey Fernando II, era hija de Alfonso I Enríquez, primer rey de Portugal, y de su esposa, Mafalda de Saboya. Fue madre del rey Alfonso IX de León y abuela de Fernando el Santo, rey de León y de Castilla.

Biografía 
Hija de Alfonso Enríquez, primer rey de Portugal, y de su esposa, Mafalda de Saboya, fue hermana, entre otros, del rey Sancho I de Portugal. Contrajo matrimonio en mayo o junio de 1165 con el rey Fernando II, hijo de Alfonso VII de León y de su esposa, la reina Berenguela de Barcelona, siendo la reina Urraca la primera infanta del reino de Portugal en desposarse con un miembro de la realeza leonesa. El 15 de agosto de 1171 nació en Zamora el único hijo del matrimonio, el infante Alfonso.

Debido al parentesco que existía entre los reyes de León, pues ambos eran primos segundos, el rey de León se vio obligado a repudiar a su esposa, ya que el matrimonio de ambos fue anulado por el Papa Alejandro III, en junio de 1175.

Tras haberse declarado nulo su matrimonio, Urraca de Portugal ingresó como freira en la Orden de San Juan de Jerusalén, y se retiró a vivir en los municipios zamoranos que su esposo el rey le concedió al desposarse con ella, y, posteriormente, se retiró al monasterio de Santa María de Wamba, situado en la actual provincia de Valladolid, y que pertenecía a la citada orden.

El 25 de mayo de 1176, la reina donó varias tierras y villas a la Orden de San Juan, probablemente coincidiendo con su ingreso en dicha orden. Estas incluían Castroverde de Campos y Mansilla en León y Salas y San Andrés en Asturias. En 1188 asistió a la coronación de su hijo Alfonso IX de León, que heredó el trono leonés tras la defunción de su padre, ocurrida el 22 de enero de 1188, y ese mismo año, el día 4 de mayo, ambos confirmaron los privilegios concedidos por el difunto Fernando II a la Orden de Santiago. Su última aparición en la documentación medieval fue en 1211 cuando donó a la Catedral de Zamora la villa de Castrotorafe que había recibido como parte de las arras entregadas por el rey Fernando en 1165.

Sepultura 
 
Después de su defunción, el cadáver de la reina Urraca de Portugal recibió sepultura en el Monasterio de Santa María de Wamba, que pertenecía a la Orden de San Juan de Jerusalén. En el interior de la iglesia de Santa María de Wamba, que formó parte de un monasterio desaparecido en la actualidad, se halla ubicada la llamada «Capilla de la Reina» donde se halla colocado un epitafio, posterior a la defunción de la reina, en el que se relata que la reina Urraca recibió sepultura en dicha iglesia.

Matrimonio y descendencia 
Fruto de su matrimonio con el rey Fernando II de León, hijo de Alfonso VII de León el Emperador, rey de León, nació un hijo: 

 Alfonso IX de León (1171-1230), bautizado en la catedral de Zamora,  sucedió a su padre en el trono leonés cuando este falleció.

Ancestros

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 
    Ficha genealógica de la reina Urraca de Portugal. Fundación Casa Ducal de Medinaceli.

Infantes de Portugal del siglo XII (casa de Borgoña)
Reinas consortes de la casa de Borgoña (Portugal)
Reinas consortes de León
Reinas consortes de España del siglo XIII
Nacidos en Coímbra
Fallecidos en Wamba
Portuguesas del siglo XII
Portuguesas del siglo XIII
Infantes de Portugal del siglo XIII (casa de Borgoña)